Кавеньяк (Cavaignac) — французская фамилия.

 Жак Мари Кавеньяк (1773—1855) — французский генерал.
 Жан Батист Кавеньяк (1763—1829) — французский революционер, брат предыдущего и отец:
 Годфруа Кавеньяк (1801—1845) — французский журналист;
 Луи Эжен Кавеньяк (1802—1857) — французский политик, глава исполнительной власти в 1848, отец:
 Жак Мари Эжен Годфруа Кавеньяк (1853—1905) — французский политический деятель.